Salobreña, een gemeente in de Spaanse provincie Granada in de regio Andalusië
Salobrena (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten (Pyralidae)